El término DRS puede referirse a:

 Tecnología

En Fórmula 1 se refiere a Drag Reduction System, (alerón trasero móvil), un dispositivo destinado a reducir la carga aerodinámica del bólido.

 Transporte
Es referido al código de aeropuertos de IATA del aeropuerto de Dresde.